Туренков — фамилия; имеет женскую форму Туренкова.
 Туренков, Алексей Евлампиевич (1886—1958) — советский белорусский композитор, заслуженный деятель искусств Белорусской ССР.
 Туренков, Николай Александрович (род. 1947) — советский и российский геолог.

См. также 
 Туренко